Justin Keller (né le  à Nelson, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Lightning de Tampa Bay au repêchage d'entrée de 2004. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Admirals de Norfolk au poste de ailier gauche.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"| 2001-2002|| Chiefs de Spokane || LHOu ||25 ||7 ||6 ||13 ||10 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| Blades de Saskatoon || LHOu ||36 ||7 ||6 ||13 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|rowspan="2"| 2002-2003 || Blades de Saskatoon || LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Pats de Regina || LHOu ||16 ||3 ||3 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004 || Rockets de Kelowna || LHOu ||72 ||25 ||21 ||46 ||44 ||17 ||4 ||5 ||9 ||18 
|-
| 2004-2005 || Rockets de Kelowna || LHOu ||72 ||31 ||22 ||53 ||103 ||23 ||12 ||10 ||22 ||44 
|-
| 2005-2006 || Rockets de Kelowna || LHOu ||72 ||51 ||37 ||88 ||82 ||12 ||3 ||6 ||9 ||14 
|-
| 2006-2007|| Falcons de Springfield || LAH ||60 ||13 ||11 ||24 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Admirals de Norfolk || LAH ||70 ||15 ||22 ||37 ||45 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2008-2009|| Lynx d'Augusta || ECHL ||4 ||4 ||1 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Admirals de Norfolk || LAH ||58 ||18 ||19 ||37 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Admirals de Norfolk || LAH ||68 ||17 ||7 ||24 ||45 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 ||EHC Liwest Linz ||EBEL ||34 ||21 ||12 ||33 ||24 ||5 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2011-2012 ||EHC Liwest Linz ||EBEL || 44|| 20|| 19|| 39|| 32|| 17|| 9|| 5|| 14|| 10
|-
|rowspan=2|2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 29|| 9|| 14|| 23|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Vienna Capitals ||EBEL || 23|| 7|| 5|| 12|| 16|| 15|| 6|| 4|| 10|| 16
|-
|2013-2014 || Vienna Capitals ||EBEL || 50|| 14|| 15|| 29|| 81|| 5|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2014-2015 || HC Bolzano || EBEL || 52|| 11||15 ||26 || 61|| 7|| 7||1 ||8 ||13

Références 

Naissance en mars 1986
Naissance dans le district régional de Central Kootenay
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Vienna Capitals
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Bolzano